Новогромово — деревня в Троицком административном округе Москвы  (до 1 июля 2012 года была в составе Подольского района Московской области). Входит в состав поселения Вороновское.

Население 

Согласно Всероссийской переписи, в 2002 году в деревне проживало 25 человек (13 мужчин и 12 женщин).

География 
Деревня Новогромово расположена примерно в 65 км к юго-западу от центра Москвы. Рядом с деревней находится платформа Новогромово Большого кольца МЖД.

Примечания 

Населённые пункты Троицкого административного округа